La stagione 2004-2005 della Challenge League ha visto la promozione in Super League dell'Yverdon.

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Super League 2005-2006.
 Ammesso allo spareggio promozione-retrocessione.
      Retrocesso in Prima Lega 2005-2006.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Play-off promozione-retrocessione

Verdetti 
  promosso in Super League 2005-2006.
  retrocesso in Prima Lega 2005-2006.
  riammesso per fallimento del Servette.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2004
Calcio nel 2005
2005 2